Илья Тимофеев:
 Тимофеев, Илья Семёнович (1923—2014) — российский историк науки.
 Тимофеев, Илья Юрьевич (род. 1995) — российский пловец в ластах. Примечания